Мабли́ () — термин французского происхождения:

  — французская коммуна департамента Луара.
 Мабли, Габриэль Бонно де (1709—1785) — французский философ и историк.
 Мабли, Люк (род. 1976) — английский актёр.